2. Liga (Oostenrijk), het tweede niveau in het Oostenrijkse voetbalsysteem
2. Liga (Slowakije), de tweede hoogste voetbaldivisie in Slowakije
2. Liga Interregional, het vijfde niveau van het Zwitsers voetbalsysteem
2. Liga (Zwitserland), het zesde niveau van het Zwitsers voetbalsysteem
2. Bundesliga, de op een na hoogste divisie van het Duitse betaalde voetbal